Porret peut faire référence à:

Patronymie
 Henri-Désiré Porret (1800-1867), graveur sur bois français.
 Michel Porret (1955- ) est un professeur suisse d'histoire moderne à l'Université de Genève
 Philippe Porret (1953- ) est un psychanalyste français
 Jérémy Faug-Porret (1987- ) est un footballeur français
 Julien Porret (1896-1979) est un musicien français qui a contribué à propager le jazz en France